Geschke ist der Familienname folgender Personen:

 Angie Geschke (* 1985), deutsche Handballspielerin
 Charles Geschke (1939–2021), US-amerikanischer Softwareentwickler und Unternehmer
 Günter Geschke (1931–2014), deutscher Journalist
 Hans-Ulrich Geschke (1907–nach 1945), deutscher Gestapo-Beamter und SS-Oberführer
 Jürgen Geschke (* 1943), deutscher Radrennfahrer
 Linus Geschke (* 1970), deutscher Journalist und Krimiautor 
 Ottomar Geschke (1882–1957), deutscher Politiker (KPD, SED)
 Rainer Geschke (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Simon Geschke (* 1986), deutscher Radrennfahrer